Алтан:

Топонимы 
 Алтан — посёлок (жилой массив) в Казани.
 Алтан — село в Кыринском районе Забайкальского края.
 Алтан — село в Шушенском районе Красноярского края.
 Алтан (Иран) — село в Иране.
 Алтан (озеро) — озеро в Эвенкийском районе Красноярского края.

Персоналии 
Алтан-Джиун — монгольский нойон, младший сын Хутула-хана, внук Хабул-хана; 
Алтан-хан (1507—1582) — хан Тумэтского ханства;
 Алтан, Четин (1927—2015) — турецкий писатель.

См. также 
 Алтан дэбтэр
 Алтан Тобчи
 Алтан ураг